Бел Чалъндж 2010 е 18-ото издание на Бел Чалъндж. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в гр. Квебек, Канада от 13 до 19 септември 2010 г.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Бел Чалъндж
2010 година в Канада